C6H6 – formula chimica del benzene
 C6H6 – formula chimica del prismano
 C6H6 – formula chimica dell'1,3-diesino
 C6H6 – formula chimica dell'1,4-diesino
 C6H6 – formula chimica dell'1,5-diesino
 C6H6 – formula chimica dell'2,4-diesino
 C6H6 – Benzvalene
 C6H6 – Benzene di Dewar

Formule molecolari